Ez a lista a Román Akadémia tagjait tartalmazza névsor szerint. A jogszabály és az Akadémia alapszabálya szerint a testületnek egyidejűleg legfeljebb 181 rendes és levelező tagja, valamint 135 tiszteleti tagja lehet. A tiszteleti tagok közül legfeljebb 40 lehet belföldi.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Jegyzetek

Fordítás

Források

További információk 
 Dorina N. Rusu: Dicționarul membrilor Academiei Române (1866–2010), Ediția a IV-a revăzută és adăugită, Editura Enciclopedică, București, 2010.

Kapcsolódó szócikkek 
 A Román Akadémia elnökeinek listája